Anthony Robert Dorigo (Melbourne, 1965. december 31. –) angol válogatott labdarúgó. 15 alkalommal szerepelt a válogatottban, részt vett az 1988-as és az 1992-es Európa-bajnokságon, illetve az 1990-es világbajnokságon.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Az Aston Villából a  Chelsea csapatához 475.000 fontért igazolt, és már az első szezonjában megnyerte a klub Év Játékosa díját. 146 bajnoki mérkőzésen szerepelt a csapatban, melyeken 11 gólt szerzett. 1991-ben távozott, a Leeds United 1.3 millió fontért vásárolta meg. Itt a szurkolók az Év Játékosává választották, ismét az első idénye után. Egy évet a Torino-ban játszott, onnan pénzügyi problémák miatt kellett távoznia, majd két évet szerepelt a Derby County, és a Stoke City csapataiban is, mielőtt 2001-ben visszavonult.

A válogatottban 
Az 1986-os világbajnokságon annak ellenére, hogy az ausztrál válogatott megkereste, nem vett részt. Az angol válogatott színeiben két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon szerepelt, összesen 15 mérkőzésen játszott.

Statisztika

Jegyzetek 

1965-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Aston Villa labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Derby County labdarúgói
A Stoke City labdarúgói
Az 1988-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1990-es világbajnokság labdarúgói
Az 1992-es Európa-bajnokság labdarúgói
Melbourne-iek